Geyger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Moritz Geyger (1861–1941), deutscher Bildhauer, Maler und Radierer
 Johann Georg Geyger (Musiker) (18. Jh.), deutscher Trompeter
 Johann Georg Geyger (1921–2004), deutscher Maler und Grafiker